Борок — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Борок, Валентина Михайловна (1931—2004) — советский математик в области дифференциальных уравнений.
 Борок, Михаил Рувимович (1881—1951) — русский и советский фтизиатр, доктор медицинских наук, профессор.

Усадьба 
 Борок — название усадьбы художника В.Д. Поленова «Поленово» при жизни художника.

Населённые пункты

Белоруссия

Витебская область 
 Борок — деревня в Сенненском районе.
 Борок — деревня в Чашникском районе.
 Борок — деревня в Шарковщинском районе.

Гомельская область 
 Борок — посёлок в Буда-Кошелевском районе.
 Борок — посёлок в Гомельском районе.

Гродненская область 
 Борок — хутор в Островецком районе.
 Борок — хутор в Ошмянском районе.

Минская область 
 Борок — деревня в Раковском сельсовете Воложинского района.
 Борок — деревня в Вишневском сельсовете Воложинского района.
 Борок — деревня в Крупском районе.
 Борок — деревня в Любанском районе.
 Борок — посёлок в Любанском районе.
 Борок — деревня в Слуцком районе.
 Борок — деревня в Стародорожском районе.
 Борок — деревня в Столбцовском районе.

Могилёвская область 
 Борок — деревня в Белыничском районе.
 Борок — деревня в Бобруйском районе.
 Борок — упразднённая деревня в Могилёвском районе.

Россия

Алтайский край 
 Борок — посёлок в Поспелихинском районе.

Архангельская область 
 Борок — деревня в Верхнетоемском районе.
 Борок — деревня в Вилегодском районе.
 Борок — деревня в Котласском районе.
 Борок — деревня в Красноборском районе.
 Борок — деревня в Ленском районе.
 Борок — деревня в Холмогорском районе.

Владимирская область 
 Борок — деревня в Муромском районе.
 Борок — деревня в Петушинском районе.

Вологодская область 
 Борок — деревня в Белозерском районе.
 Борок — деревня в Вашкинском районе.
 Борок — деревня в Кирилловском районе.
 Борок — посёлок в Никольском районе.
 Борок-1 — деревня в Сямженском районе.
 Борок-2 — деревня в Сямженском районе.
 Борок — деревня в Тарногском районе.
 Борок — деревня в Череповецком районе.

Воронежская область 
 Борок — хутор в Хохольском районе.

Иркутская область 
 Борок — хутор в Тайшетском районе.

Калининградская область 
 Борок — посёлок в Озёрском городском округе.

Калужская область 
 Борок — деревня в Куйбышевском районе.

Кировская область 
 Борок — деревня в Пижанском районе.
 Борок — деревня в Советском районе.

Костромская область 
 Борок — село в Буйском районе.
 Борок — посёлок в Кологривском районе.
 Борок — деревня в Костромском районе.
 Борок — деревня в Островском районе.
 Борок — деревня в Судиславском районе.

Курганская область 
 Борок — деревня в Звериноголовском районе.
 Борок — деревня в Куртамышском районе.

Нижегородская область 
 Борок — посёлок в Ветлужском районе.
 Борок — деревня в Павловском районе.
 Борок — посёлок в Перевозском районе.

Новгородская область 
 Борок — деревня в Батецком районе.
 Борок — деревня в Волотовском районе.
 Борок — деревня в Демянском районе.
 Борок — деревня в Ручьёвском сельском поселении Крестецкого района.
 Борок — деревня в Устьволмском сельском поселении Крестецкого района.
 Борок — деревня в Любытинском районе.
 Борок — деревня в Маловишерском районе.
 Борок — деревня в Марёвском районе.
 Борок — деревня в Новгородском районе.
 Борок — деревня в Окуловском районе.
 Борок — деревня в Поддорском районе.
 Борок — деревня в Солецком районе.
 Борок — деревня в Новосельском сельском поселении Старорусского района.
 Барок — деревня в Ивановском сельском поселении Старорусского района.
 Борок — деревня в Холмском районе.
 Борок — деревня в Шимском районе.

Псковская область 
 Борок — деревня в Лющикской волости Бежаницкого района.
 Борок — деревня в сельском поселении Полистовское Бежаницкого района.
 Борок — деревня в Переслегинской волости Великолукского района.
 Борок — деревня в Пореченской волости Великолукского района.
 Борок — деревня в Пореченской волости Великолукского района, в части бывшей Урицкой волости.
 Борок — деревня в Дубишенской волости Дедовичского района.
 Борок — деревня в Пожеревицкой волости Дедовичского района.
 Борок — деревня в Сосонской волости Дедовичского района.
 Борок — деревня в Боталовской волости Куньинского района.
 Борок — деревня в Пухновской волости Куньинского района..
 Борок — деревня в Невельском районе.
 Борок — деревня в Печорском районе.
 Борок — деревня в Верхнемостской волости Порховского района.
 Борок — деревня в Красноармейской волости Порховского района.
 Борок — деревня в Павской волости Порховского района.
 Борок — деревня в Славковской волости Порховского района.

Рязанская область 
 Борок — село в Шиловском районе.

Смоленская область 
 Борок — деревня в Демидовском районе.
 Борок — деревня в Духовщинском районе.
 Борок — деревня в Починковском районе.
 Борок — деревня в Монастырщинском районе.
 Борок — деревня в Катынском сельском поселении Смоленского района.
 Борок — деревня в Лоинском сельском поселении Смоленского района.

Татарстан 
 Борок — село в Нижнекамском районе.

Тверская область 
 Борок — деревня в Андреапольском районе.
 Борок — деревня в Бельском районе.
 Борок — деревня в Бологовском районе.
 Борок — деревня в Западнодвинском районе.
 Борок — деревня в Молоковском районе.
 Борок — посёлок в Нелидовском районе.
 Борок — деревня в Сандовском районе.
 Борок — деревня в Торопецком районе.

Удмуртия 
 Борок — посёлок в Камбарском районе.

Ульяновская область 
 Борок — посёлок в Карсунском районе.

Ярославская область 
 Борок — деревня в Мышкинском районе.
 Борок — посёлок в Некоузском районе.
 Борок — деревня в Рыбинском районе.

Украина 
 Борок — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Борок — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Борок — село в Сокальском районе Львовской области. До 2019 года — Бирки.
 Борок — село в Корюковском районе Черниговской области.
 Борок — прежнее (до 2008 года) название села Борки в Дубенском районе Ровненской области.

Прочее 
 Борок — улица, Дмитров.
 Остров «Борок» — зоологический комплексный памятник природы, Ульяновская область.
 Борок — остров в Чудском озере, отделяет Раскопельский залив
 Борок - месторождение Гранита в Новосибирской области.

См. также 
 Малый Борок
 Большой Борок
 Старый Борок
 Новый Борок
 Горный Борок
 Зимний Борок
 Летний Борок
 Красный Борок
 Горелый Борок
 Луговой Борок
 Высокий Борок
 Железный Борок
 Каменный Борок
 Ляховский Борок
 Песчаный-Борок
 Борок-Сулежский
 Борки
Геофизическая обсерватория «Борок» 
Санаторий Борок